Die Saison 2009/10 begann am Freitag, den 24. Juli 2009 mit der Begegnung des neu formierten Club Estudiantes Tecos (vormals Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara) und dem Pachuca Club de Fútbol, das die Gäste mit 2:3 zu ihren Gunsten entschieden. Die letzten drei Spiele der regulären Saison wurden am Sonntag, den 25. April 2010 zwischen Toluca und Puebla (2:1), Indios und Pumas (2:0) sowie América und Santos (1:0) ausgetragen.

Meister der Apertura 2009 (entspricht der Hinrunde) wurde Monterrey, die punktbeste Mannschaft der gesamten Saison. Meister des Torneo Bicentenario 2010 (Rückrunde) wurde Toluca, die nach Punkten zweitbeste Mannschaft der Saison.

Insgesamt gab es 306 Punktspiele und 28 Spiele in der Liguilla, der spanischen Bezeichnung für die Play-Offs, also insgesamt 334 Spiele um die beiden Meisterschaften.

In der regulären Punktspielrunde hatte jede Mannschaft 34 Spiele zu absolvieren, je 17 in der Apertura und der Clausura; das zweite Turnier wurde in diesem Jahr anlässlich des vor 200 Jahren begonnenen Unabhängigkeitskrieges Torneo Bicentenario genannt. Theoretisch waren für eine Mannschaft bis zu 46 Spiele möglich, wenn sie sowohl in der Apertura als auch in der Clausura die Finalspiele erreicht hätte. Eine solche Konstellation kam in der Saison 2009/10 jedoch nicht vor. Die meisten Spiele (44) absolvierte der Deportivo Toluca FC, der in der Apertura bis ins Halbfinale vorstieß und die Clausura gewann.

Der im Vorjahr abgestiegene Club Necaxa wurde durch den Aufsteiger Querétaro FC ersetzt. Am Saisonende 2009/10 stieg der CF Indios aus der Primera División ab und wird in der Saison 2010/11 durch den Club Necaxa ersetzt, der beide Turniere der Liga de Ascenso 2009/10 gewann und somit den direkten Wiederaufstieg schaffte.

Die Punktspielrunde 
In den insgesamt 306 Punktspielen fielen 818 Tore, was einem Schnitt von 2,67 Toren entspricht. 486 Tore (im Schnitt 1,59) wurden von den Heimmannschaften erzielt und 332 Tore (durchschnittlich 1,08) von den Auswärtsmannschaften.

Das Spiel mit den meisten Toren der gesamten Saison war die am 6. Spieltag der Apertura ausgetragene Begegnung zwischen América und Toluca, die am 30. August 2009 im Aztekenstadion stattfand und mit einem 7:2-Erfolg der Heimmannschaft endete. Die anderen höchsten Heimsiege der Apertura 2009 fanden zwischen Morelia und Indios (4. Spieltag, 16. August), América und Estudiantes Tecos (8. Spieltag, 13. September) sowie Morelia und Querétaro (10. Spieltag, 27. September) statt und endeten allesamt 5:0. Die höchsten Auswärtssiege der Apertura endeten dreimal mit 0:3 zwischen Pumas und Cruz Azul (2. Spieltag, 2. August), San Luis und Jaguares (10. Spieltag, 26. September) sowie San Luis und Monterrey (14. Spieltag, 31. Oktober). Außerdem gab es ein 1:4 im Clásico Tapatío zwischen Atlas und Chivas (16. Spieltag, 7. November).

In den torreichsten Begegnungen der Clausura – in dieser Spielzeit anlässlich der Feierlichkeiten zu Beginn des Unabhängigkeitskrieges vor 200 Jahren Torneo Bicentenario genannt – fielen jeweils acht Treffer: sie fanden statt am 14. Februar (5. Spieltag) zwischen Puebla und Pachuca (3:5), am 17. Februar (6. Spieltag) zwischen Atlas und Indios (7:1) sowie am 27. März 2010 (12. Spieltag) zwischen Chivas und Santos (6:2). Die höchsten Heimsiege des Torneo Bicentenario 2010 waren das bereits genannte 7:1 von Atlas gegen die Indios und die am 7. März (9. Spieltag) ausgetragene Begegnung zwischen América und Querétaro, die 6:0 endete. Der höchste Auswärtssieg der Rückrunde war ein 0:3 und kam insgesamt sechsmal vor: zwischen Pachuca und Pumas sowie Tigres und Morelia (am 8. Spieltag), Pachuca und Santos (10. Spieltag), San Luis und Tigres sowie Santos und Jaguares (am 13. Spieltag) und am 14. Spieltag zwischen Chivas und Morelia.

Tabellen zur Saison 2009/10

Gesamtjahrestabelle 2009/10 

|}

Die Heim- und Auswärtstabellen 

Die Jaguares sind die schlechteste Heimmannschaft, aber gemeinsam mit Morelia das punktbeste Auswärtsteam. Sie verloren bei den bestplatzierten sechs Mannschaften der Punktspielrunde kein einziges Spiel und gewannen sogar vier hiervon (in Monterrey, in Morelia, bei Cruz Azul und bei Santos Laguna), konnten gegen dieselben Gegner aber kein einziges Heimspiel gewinnen und verloren viermal. Während sie auswärts siebenmal gewannen, konnten sie auf eigenem Platz nur zwei Spiele gewinnen. Eins davon war der glanzlose 1:0-Erfolg gegen den Tabellenletzten CF Indios, das andere dagegen ein beeindruckendes 4:0 (!) gegen den Rekordmeister Chivas Guadalajara.

|

|}
|}

Kreuztabelle zur Saison 2009/10 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, das Logo der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Eine besondere Beachtung verdient die Tatsache, dass dem Indios Club de Fútbol in den insgesamt 12 Punktspielen gegen die 6 bestplatzierten Mannschaften kein einziges Tor gelang.

Die Liguillas 
In den Liguillas (der spanischen Bezeichnung für die Play-offs) der Apertura (Hinrunde) und Clausura (Rückrunde) kam es zu insgesamt 14 Begegnungen, die jeweils in Hin- und Rückspielen ausgetragen wurden. In den insgesamt 28 Spielen der Liguilla kam es zu 16 Heim- und 3 Auswärtssiegen sowie 9 Remis. Im Torneo Apertura 2009 gab es eine absolute Dominanz der Heimmannschaften, denn neun Heimsiegen stand ein einziger Auswärtssieg gegenüber; der zudem erst im letzten Spiel zustande kam, als Monterrey (nach einem 4:3 im Hinspiel) auch noch das Rückspiel bei Cruz Azul mit 2:1 zu seinen Gunsten entschied. Im Torneo Bicentenario 2010 standen sieben Heimsiegen zwei Auswärtssiege gegenüber: jeweils im Viertelfinale gewann Pachuca (nach einem 1:0-Heimsieg) mit 2:1 in Monterrey und Morelia (nach einem 4:2) mit 1:0 in Guadalajara.

In den torreichsten Begegnungen beider Turniere fielen jeweils acht Treffer: im Viertelfinalhinspiel der Apertura zwischen Puebla und Cruz Azul (4:4) sowie im Halbfinalrückspiel der Clausura (Bicentenario) zwischen Santos Laguna und Morelia (7:1).

Von den 18 Mannschaften der Punktspielrunde gelang insgesamt 11 Teams die Qualifikation für die Liguillas. Sechs Mannschaften konnten sich einmal für die Liguilla qualifizieren und fünf Teams gelang die Qualifikation zweimal. Erfolgreichstes Team war der Rückrunden-Meister Toluca, der bereits in der Vorrunde das Halbfinale erreicht hatte. Der Hinrunden-Meister Monterrey schied dagegen in der Rückrunde bereits im Viertelfinale aus. Zweimal fürs Halbfinale qualifizierte sich außer Toluca nur Morelia, konnte in diesen Spielen jedoch keinen Sieg verbuchen: in der Apertura 0:0 und 1:2 gegen Cruz Azul sowie in der Clausura 3:3 und 1:7 gegen Santos Laguna.

Liguillas der Apertura 2009

Viertelfinale 

|}
Toluca setzt sich gegen San Luis bei einem Gesamtergebnis von 1:1 aufgrund der in der Liga mehr erzielten Punkte (35 gegenüber 21) durch.

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Liguillas des Bicentenario 2010

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}
Nachdem es in der regulären Spielzeit keinen Sieger gab, wurde die Meisterschaft im Elfmeterschießen entschieden. Hier setzte sich Toluca mit 4:3 durch.

Siehe auch 
 Primera División (Mexiko) = Hauptartikel

Weblinks 
 Die mexikanische Fußballliga 2009/10 bei RSSSF.com

2009
Fußballsaison 2009/10